Viktor Sandberger ist der Name folgender Personen:

* Viktor von Sandberger (1835–1912), deutscher Theologe und Kirchenfunktionär
 Viktor Sandberger (Kriegsverbrecher) (1898–1947), deutscher evangelischer Geistlicher und Kriegsverbrecher
 Viktor Friedrich Sandberger (1769–1837), deutscher Verwaltungsbeamter